Луцій Корнелій Бальб Старший (, близько 130 до н. е. — після 67 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.

Життєпис 
Засновник плебейського роду Корнеліїв Бальбів. Про батьків немає відомостей. Народився у м. Гадес (нині Кадіс, Іспанія) близько 130 року до н. е. Мав іберійське походження. Протягом життя здобув значний вплив у рідному місті. Під час війни Гнея Помпея проти Марка Перперни Вентона, очільника маріанців в Іспанії, надав першому підтримку. За це у 72 році до н. е. отримав римське громадянство від Помпея (на підставі закону Геллія — Корнелія) за рекомендацією Луція Корнелія Лентула Круса разом з двома синами. У зв'язку з цим отримав прізвище Корнелій — невідомо від Корнелія Круса або автора закону.

У 67 році очолюв флот Гадеса, який увійшов до склади ескадр Тиберія Клавдія Нерона та Манлія Торквата, які за дорученням Гнея Помпея великого повинні були боротися з піратами біля іспанського узбережжя. Після успішних дій разом з римськими флотоводцями повернувся до рідного міста. Про подальшу долю Бальба нічого невідомо.

Родина 
 Луцій Корнелій Бальб, консул-суфект 40 року до н. е.
 Публій Корнелій Бальб

Джерела 
 Plácido D. La latinización de los indígenas en la integratión en una nueva sociedad: los fundamentos provinciales del principado // Italia e Hispania en la crisis de la república romana / J. Mangas (ed.). Madrid, 1998. P. 382
 http://quod.lib.umich.edu/m/moa/ACL3129.0001.001/470?rgn=full+text;view=image 

Корнелії Бальби
Давньоримські військовики